US Open 1969 (tennis)
 US Open 1969 (tennis, mannen)
 US Open 1969 (tennis, vrouwen)
 US Open 1969 (golf)